Județul Orhei se poate referi la una din următoarele entități teritoriale:

 Județul Orhei (interbelic), județ constituent al României Mare, existent între 1918 și 1940, respectiv între 1941 și 1944 
 Județul Orhei, Republica Moldova, județ efemer, existent între 1997 și 2003.